Сан-Мигел-ду-Арагуая:

 Сан-Мигел-ду-Арагуая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. 
 Сан-Мигел-ду-Арагуая — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.